Donald L. Trump (ur. 1945) – amerykański onkolog
 Donald Trump (ur. 1946) – amerykański przedsiębiorca i polityk, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych
 Donald Trump Jr. (ur. 1977) – amerykański przedsiębiorca, syn Donalda Trumpa

Zobacz też 
 Dermophis donaldtrumpi – gatunek płaza z rodzaju Dermophis
 Neopalpa donaldtrumpi – gatunek motyla z rodzaju  Neopalpa
 Tetragramma donaldtrumpi – gatunek jeżowca z rodzaju  Tetragramma